Geografia:
 Puig Dalmau, muntanya de la comarca del Baix Empordà.
 Puig de Sant Dalmau, muntanya a la comarca del Pla de l'Estany.
 Son Dalmau, possessió del terme municipal de Petra, a Mallorca.
 Dalmau o Dalmaw, ciutat de l'Índia a l'Uttar Pradesh
 Biografies:
 Prenom:
 Dalmau Moner (1291-1341) beat, conegut popularment com a Sant Dalmau
 Dalmau de Narbona, bisbe occità del segle XI
 Dalmau I de Sureda (Segle XIII - 1299), senyor de Sureda, noble i militar català
 Dalmau de Queralt i de Codina (finals del segle XVI-1640), segon comte de Santa Coloma de Queralt, i baró de Ponts
 Fra Dalmau de Rocabertí, darrer cap militar de l'Orde del Temple
 Dalmau de Rocabertí, del llinatge dels Rocabertí de Cabrenys
 Dalmau III de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1099 i 1137
 Dalmau IV de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1166 i 1181
 Dalmau V de Rocabertí, vescomte de Rocabertí
 Dalmau VI de Rocabertí, vescomte de Rocabertí
 Dalmau VII de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1309 i 1324
 Dalmau VIII de Rocabertí, vescomte de Rocabertí i de Peralada des de 1403 a 1454
 Dalmau de Cartellà i Despou, president de la Generalitat de Catalunya, nomenat el 22 de juliol de 1422
 Dalmau Climent de Rocabertí (segle XV), germà del vescomte Jofre VII de Rocabertí
 Dalmau de Creixell (Empordà.  - 1219), militar català
 Dalmau Ciurana (1574-1637), frare dominic
 Dalmau González Albiol (1940), tenor català
 Dalmau de Mur i de Cervelló, (Cervera - Saragossa 1456), eclesiàstic català i bisbe de Girona
 Dalmau Ramon de Xetmar, cavaller de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, i Castellà d'Amposta l'any 1421
 Felip Dalmau I de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1342 i 1392
 Felip Dalmau II de Rocabertí, vescomte de Rocabertí
 Francesc Dalmau I de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1567 i 1592
 Francesc Dalmau II de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre 1634 i 1640
 Ramon Dalmau I de Rocabertí, vescomte de Rocabertí
 Vegeu també: Dalmaci
 Primer cognom:
 Hug Dalmau de Cervera, (?-1095), castlà del Castell de Cervera
 Antoni Dalmau, diversos personatges
 Albert Dalmau i Martínez (1992-), futbolista català
 Custo Dalmau, dissenyador de moda català
 Delfí Dalmau i Gener (1891-1965), pedagog i lingüista català
 Eusebi Dalmau (1841-1886), violinista, pianista i director d'orquestra català
 Francesc Dalmau i Norat (1915-2003), metge i polític català
 Joan Baptista Dalmau i Mayol (1814-1880), director d'orquestra català
 Joan Francesc Dalmau Llagostera (1968-), escriptor i poeta català
 Josep Dalmau i Olivé, sacerdot, activista i escriptor català
 Josep Dalmau i Rafel (1867 -1937), pintor, restaurador, antiquari i marxant d'art.
 Josep Ignasi Dalmau i de Baquer (la Seu d'Urgell, 1804-1878), advocat i polític català
 Lluís Dalmau i de Baquer (la Seu d'Urgell, s.XIX), notari i historiador català
 Laureà Dalmau i Pla (Agullana 1886 - Girona 1969), metge, escriptor i polític català
 Lluís Dalmau, (València ?, Barcelona 1460 ?) pintor gòtic
 Rafael Dalmau i Ferreres (1904 - 1976), editor i excursionista català 
 Ramon Maria de Dalmau i d'Olivart (1861-1928), jurista, escriptor i polític català
 Rossend Dalmau (1836?-1902), tenor, llibretista i director escènic català
 Sebastià de Dalmau i Oller (1682-1762), Coronel de Cavalleria de l'exèrcit català durant la Guerra de Successió
 Armengol Dalmau i de Cubells (La Seu d'Urgell, 1768-s.XIX), advocat i alcalde major de Barcelona
 Josep Maria Dalmau i Puig de la Bellacasa (1884-1980), jesuïta i teòleg català
 Entitats:
Galeries Dalmau, galeria d'art a Barcelona (1906-1930)